Субай может означать:

 Субай — деревня в России.
  — арабское племя.